Леге може да се отнася до:

 Луи Пол Мари Леже – френски славист, почетен член на БАН
 Леандър Франсоа Рьоне Леге – френски дипломат в София, спасител на много осъдени участници в Априлското въстание
 „Леге“ – улица в София, България.